Common Law bezeichnet:
 Common Law, ein Rechtskreis von englischsprachigen Ländern 

US-amerikanische Fernsehserien:
Common Law (Fernsehserie, 1996), Sitcom von ABC
 Common Law (Fernsehserie, 2012), Dramedy-Fernsehserie von USA Network

The Common Law bezeichnet:
 The Common Law, US-amerikanischer Spielfilm, 1931